

Сулішевиці — село в гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Сулішевиці — село в гміні Лобез Лобезького повіту Західнопоморського воєводства